Черевково — название населённых пунктов в России:

 Черевково — село в Красноборском районе Архангельской области.
 Черевково — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Черевково — посёлок в Красносулинском районе Ростовской области.

См. также 
 Черевков
 Черевковское